Champions League 2006 steht für:
 AFC Champions League 2006, asiatischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CAF Champions League 2006, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CONCACAF Champions’ Cup 2006, nord- und mittelamerikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 OFC Champions Cup 2006, ozeanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2005/06
 Champions League 2006/07
 Champions League